El nombre de Fernando Manuel puede designar a los siguientes individuos:

 Fernando Manuel de Villena (m. 1350). Hijo del célebre escritor Don Juan Manuel. Fue duque de Villena y señor de Peñafiel y Escalona.
 Fernando Manuel de Mejía. Noble, jurista y religioso español que llegó a ser obispo de Zamora y arzobispo de Burgos.
 Fernando Manuel Sesén (1923-1974). Guionista de cómic, traductor y novelista español.
 Fernando Manuel Fernández Martín (nacido en 1943). Médico y político español que llegó a ser Presidente del Gobierno de Canarias entre 1987 y 1988.
 Fernando Manuel Costa Santos (nacido en 1954). Entrenador de fútbol y exfutbolista portugués que en la actualidad dirige a la Selección de fútbol de Grecia.